Antoni Grabowski (1857-1921), espérantiste polonais ;
 Georges Grabowski (1945), joueur français de football ;
 Henryk Grabowski (1929-2012), athlète polonais ;
 Jasmin Grabowski (1991), judokate allemande ;
 Jürgen Grabowski (1944-2022), joueur allemand de football ;
 Maciej Grabowski (1959), homme politique polonais ;
 Mercedes Grabowski (1994-2017), actrice pornographique américaine ;
 Norm Grabowski (1933-2012), acteur américain.